William Young peut désigner :
 William Young (?-1662), compositeur et gambiste anglais ;
 William Young (1724/1725-1788), gouverneur de la Dominique et de Grenade ;
 William Young (1749-1815), fils ainé du précédent et gouverneur de Tobago ;
 Aretas William Young (1778-1835), officier de l'armée britannique durant la guerre d'indépendance espagnole ;
 William Young (XIXe), contre-amiral du Royaume-Uni entre 1814 et 1819 ;
 William Young (XIXe), premier colon à s'être installé à Chrystal dans le Maine (États-Unis) en 1839 ;
 William Young (1799-1887), premier ministre de Nouvelle-Écosse ;
 William Young (1843-1900), architecte écossais ;
 William Young, vainqueur du 2 miles steeple aux  d'athlétisme des États-Unis en 1890 ;
 Robert William Young (né en 1933), réalisateur, scénariste et producteur britannique ;
 William Paul Young (né en 1955), écrivain canadien, auteur de The Shack.